Кочи може бити:

 Кочи, град у префектури Кочи, Јапан
 Кочи (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република